Assassin's Creed – videogioco action-adventure del 2007 sviluppato da Ubisoft Montréal
 Assassin's Creed – franchise creato da Ubisoft basato su una saga di videogiochi action-adventure
 Assassin's Creed – film del 2016 diretto da Justin Kurzel
 Assassin's Creed – serie di fumetti francesi